Гефт может означать:

 Гефт — дворянский род.
 Гефт, Николай Артурович (1911—1944) — советский инженер-судомеханик, во время Великой Отечественной войны — разведчик-нелегал.